I dati presenti in questa tabella provengono dal "Grain Market Report" del Consiglio internazionale dei cereali.

Le quantità di frumento sono espresse in milioni di tonnellate.

Note 

Economia e politica agraria